

Студзьонка — село в гміні Кшешице Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Студзьонка — село в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства